Salem Open steht für folgende Tennisturniere:

 ATP Hongkong, Herrenturnier in Hongkong (1973–2002)
 ATP Osaka, Herrenturnier in Osaka (1993, 1994)

Winston-Salem Open steht für folgendes Tennisturnier:
 ATP Winston-Salem, Herrenturnier in Winston-Salem, North Carolina (seit 2011)